Goro (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ferrara
Goro (Mortal Kombat), een personage uit de Mortal Kombat spellenreeks